LGM steht als Abkürzung für:
 Last Glacial Maximum, siehe Letzteiszeitliches Maximum
 La Gauche moderne, „Die moderne Linke“, Partei in Frankreich
 Lady Grandmaster, Titel im Fernschach, siehe Liste der Fernschach-Großmeister der Frauen
 landgestützte Interkontinentalrakete der US-Streitkräfte (L: silo-launched G: surface attack M: guided missile)
 LGM-25C Titan II
 LGM-30 Minuteman
 LGM-118 Peacekeeper

Abkürzung